Wilczyce heißen folgende Ortschaften in Polen:
 Wilczyce (Powiat Sandomierski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Sandomierski der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Wilczyce (Nidzica), Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Wolfsgarten, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Wilczyce (Niegosławice) (dt. Wildschütz), Dorf im Gmina Niegosławice, Powiat Żagański, Woiwodschaft Lebus
 Wilczyce (Długołęka), Dorf im Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Wildschütz, Kreis Oels, Schlesien
Wilczyce (Krotoszyce), Dorf im Powiat Legnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Wildschütz, Kreis Liegnitz, Schlesien